Аркадий Федорович Иванов (1882—1918) — русский революционный деятель, большевик, борец за власть Советов в Сибири.

Биография 
Родился в мещанской семье, воспитывался в доме тёти по отцу и её мужа, критика и историка литературы А. М. Скабичевского. 

Окончил Царскосельскую гимназию (1902), учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, был исключён за революционную деятельность (1904). 

Член РСДРП с 1903 года. Активно участвовал в революции 1905—1907 годов в Санкт-Петербурге, Гомеле, Одессе. В июне 1906 года — редактор большевистской газеты «Северная земля». В 1907 году — член Одесского комитета РСДРП. Был делегатом 5-го съезда РСДРП (1907). Неоднократно подвергался арестам. С 1911 по 1914 год находился в нарымской ссылке, где совместно с В. Куйбышевым и Я. Свердловым продолжал революционную деятельность, преподавал арифметику и русский язык в созданной ссыльными общеобразовательной школе. Здесь познакомился со своей женой, ссыльной финкой — участницей рабочего движения. С 1914 проживал в Томске, занимался канцелярской работой. 

После Февральской революции 1917 года — член Томского комитета общественного порядка и безопасности, возглавил народную милицию, затем — городскую продовольственную управу в Томске. С января 1918 года — комиссар Томского отделения Госбанка. Член Сибирского ЦИК, участник IV Всероссийского съезда Советов в Москве. Член советской делегации по переговорам со штабом поднявшего восстание Чехословацкого корпуса. 

25 июля 1918 года, находясь на нелегальном положении, был арестован в Красноярске белогвардейцами. 24 октября 1918 расстрелян на станции Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий). Место захоронения неизвестно.

Память 

 В 1979 году установлен памятник в Томске на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Пирогова.
 Именем Иванова названа улица в Томске, см. commons:Category:Ivanova Street in Tomsk.

Литература 
 Иванов Аркадий Федорович // Былое Сибири. — 1922. — № 1. — С. 23-25.
 Иванова, А. А. Аркадий Федорович Иванов // Борцы за власть Советов. Вып. 1. — Томск, 1959. — С. 90-100 : портр.
 Захарченко, З. Улица им. А. Иванова // Техника шахты. — 1979. — 25 июня.
 Алексеева, Н. Память на всю жизнь // Красное знамя. — 1981. — 18 янв. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
 Гордость Томска. — Новосибирск, 1982. — С. 159 −182.
 Матвеева, В. Память останется // Молодой ленинец. — 1989. — 8 июля. — С. 8. — Электронный ресурс: vital.lib.tsu.ru.
 Пинчук, Людмила Романовна. Аркадий Иванов. — М., 1990. — 143 с.
 Иванова Аркадия, ул. // История названий томских улиц. — Томск, 2004. — С. 99-100.
 
 Улица Аркадия Иванова // Лингвистическое краеведение. — Томск, 2005 .— С. 133.

Примечания

Ссылки 
 АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ ИВАНОВ (1882—1918) — революционный деятель.

Большевики
Казнённые революционеры
Персоналии:Гомель
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые в Гражданскую войну в России
Революционеры Томска
Казнённые в 1918 году
Сосланные в Нарым